Административно-территориальная единица город Кировгра́д — административно-территориальная единица Свердловской области Российской Федерации со статусом, соответствующим категории города областного подчинения. Административный центр — город Кировград.

В некоторых источниках данная административно-территориальная единица может именоваться Кировградским районом, однако официально такое название имел лишь Невьянский район 1935-1941 годы. С точки зрения муниципального устройства на территории АТЕ город Кировград образованы два городских округа: Кировградский и Верхний Тагил.

География 
Административно-территориальная единица город Кировград находится в юго-западной части Свердловской области, в южной части Горнозаводского управленческого округа, к северо-западу от Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила. Площадь данной административно-территориальной единицы — 972,197 км², что составляет приблизительно 0,5% общей площади Свердловской области.

В западной части АТЕ проходит Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию. Большая часть АТЕ, включая сам город Кировград и все остальные населённые пункты, расположена в азиатской части России, на восточных отрогах Среднего Урала. Там же, на границе территорий, подчинённых Кировграду и Нижнему Тагилу соответственно, на хребте Весёлые горы, расположена скалистая гора Старик-Камень высотой в 755 м над урлвнем моря — самая высокая точка обеих административно-территориальных единиц. Старик-Камень является особо охраняемой территорией региона и ландшафтным заказником. Другие вершины Весёлых гор на кировградских землях: Долгая (высотой в 628 м), Сутук, Шабур (561 м), Сухарная (620 м), Боровая (540 м); на отрогах Весёлых гор: Рябиновая, Аблей, Ермакова (455 м) и др.

В южной части проходит Бунарский хребет, включающий следующие горы: Перевал, Бунар, западная вершина Красных гор и др. Также там расположены отроги данного хребта: Черемшанка, Мейдачная, Липовая и др.

По территории, административно подчинённой Кировграду, протекают реки Нейва и Тагил бассейна Иртыша. Город Кировград расположен в их междуречье, а город Верхний Тагил — на Тагиле, ближе к его верховьям. Также на западе данной территории берёт исток река Сулём Волго-Камского бассейна.

Административный центр и самый крупный по численности населения населённый пункт — город Кировград — расположен в восточной части округа и фактически разделяет преимущественно лесистую горную и малолесную равнинную части административно-территориальной единицы. Юго-восточная часть АТЕ занята Шайтанским, Шигирским и Светлым озёрами, Рудянским прудом и другими водоёмами.

Второй по численности населения населённый пункт и единственный город районного подчинения АТЕ — Верхний Тагил — расположен в центральной части административно-территориальной единицы город Кировград. В районе города на реке Тагил и её притоках созданы Верхнетагильский и Вогульский пруды и ещё несколько котловин. Здесь расположена Верхнетагильская ГРЭС.

Административно-территориальное образование город Кировград граничит:

 на севере — с Пригородным районом,
 на востоке и юго-востоке — с Невьянским районом,
 на юге — ЗАТО город Новоуральск,
 на юго-западе — с административно-территориальной единицей город Первоуральск,
 на западе — с административно-территориальной единицей город Нижний Тагил.

История

Кировградский городской совет 

12 июня 1941 года город Кировград, бывший ранее в составе Кировградского района с центром в городе Невьянске, отнесён к категории городов областного подчинения.

1 февраля 1963 года горсовет Кировграда подчинён Свердловскому областному (промышленному) Совету депутатов трудящихся. Кировградскому городскому совету подчинены следующие поселковые советы: Белореченский, Верхнетагильский, Карпушихинский, Лёвихинский и Нейво-Рудянский.

15 сентября 1966 года рабочий посёлок Верхний Тагил получил статус города районного подчинения.

12 апреля 1973 года образован Половинский сельсовет с центром в посёлке Половинном, выделившемся из Верхнетагильского горсовета.

30 декабря 1976 года упразднены следующие населённые пункты:
 посёлок Кировградский (Кировградский горсовет),
 посёлок Резной Второй (Кировградский горсовет),
 посёлок Торфяник (Кировградский горсовет),
 посёлок Щебёночный (Верхнетагильский горсовет),
 посёлок Шайтанка (Карпушихинский горсовет),
 посёлок Алексеевский (Нейво-Рудянский поссовет),
 деревня Столбяное (Нейво-Рудянский поссовет).

23 февраля 1977 года в городскую черту Верхнего Тагила был включён посёлок при ж.д. ст. Сортировочной. 

1 апреля 1977 года населённые пункты: посёлок Ежовский, посёлок Дом отдыха и посёлок железнодорожного разъезда Ежовский — объединены в один посёлок Ежовский.

11 ноября 1980 года упразднён посёлок Андреевский, относящийся к Нейво-Рудянскому поссовету.

Муниципальные образования 

В 1996 году в пределах административно-территориальной единицы город Кировград созданы были созданы муниципальные образования город Верхний Тагил и город Кировград, в конце 1996 года внесённые в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года муниципальные образования город Верхний Тагил и город Карпинск были наделены статусом городского округа. Рабочие посёлки Белоречка, Карпушиха, Лёвиха, Нейво-Рудянка были преобразованы в сельские населённые пункты.

С 1 января 2006 года были утверждены наименования Кировградский городской округ' и, соответственно, городской округ Верхний Тагил (без обозначения город).

Населённые пункты, административно-территориальное устройство 

В Кировград как административно-территориальную единицу с 2021 года входят 11 сельских населённых пунктов: 2 города, все остальные сельские. До 1 октября 2017 года 1 сельский населённый пункт образовывал сельсовет, остальные непосредственно входили в город.

Административно-территориальное устройство до 1.10.2017

Населённые пункты 

Исторически выделялись поссоветы:
 Карпушихинский — рабочий посёлок Карпушиха, посёлки Ломовский и Тепловая;
 Нейво-Рудянский — рабочий посёлок Нейво-Рудянка, деревня Листвянное, посёлок Нейва.

Посёлок Ломовский был упразднён законом № 142-ОЗ от 10 декабря 2020 года.

Примечания

Ссылки 

 НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Кировград

Административные единицы по алфавиту
Административно-территориальные единицы Свердловской области